Haessel ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Haessel (1821–1905) deutscher Buchkundler
 Hermann Haessel (1819–1901), deutscher Buchhändler und Verleger